Тадеуш Ломницкий (18 июля 1927, Подгайцы, Польша, ныне Украина — 22 февраля 1992, Познань) — польский актёр, один из наиболее знаменитых польских актёров театра и кино своего времени. Прежде всего он запомнился своими театральными работами, в том числе ролью Кордиана в одноимённой пьесе Юлиуша Словацкого; в кинематографе прославился заглавной ролью в экранизации романа Генрика Сенкевича «Пан Володыёвский» (1969).. Был также преподавателем и ректором Государственной театральной школы Варшавы. В 1975—1981 годах член ЦК ПОРП. Брат известного польского режиссёра и сценариста Яна Ломницкого.

Карьера 
Тадеуш Ломницкий родился в Погайцах (под Львовом) в семье почтового служащего и учительницы. Окончив школу торгового дела в Дембице, он переселился в Краков, где начал работать железнодорожным рабочим и одновременно обучался игре на скрипке. Когда началась Вторая мировая война, Ломницкий сражался с немцами в рядах организации «Серые шеренги». В годы оккупации Польши он был солдатом Армии крайовой.

В 1944 году, после освобождения Красной армией Кракова, Ломницкий вступил в местную милицию, но через год её покинул, чтобы осуществить свою мечту об актёрской карьере. В 1945 году он выдержал экзамены в актёрской школе Старого театра, одного из престижнейших польских театров того времени. Дебютировал в эпизодической роли на сцене Старого театра, затем недолгое время играл в Театре Словацкого в Кракове и в муниципальном театре в Катовице. Он получил премию шекспировского фестиваля, проходившего в Варшаве за роль Пака в пьесе У. Шекспира «Сон в летнюю ночь».

В 1949 году Ломницкий окончательно поселился в Варшаве и был принят в труппу одного из лучших польских театров того времени — Современного театра (Театр Вспулчесны), возглавляемого Эрвином Аксером. В это же время он попробовал свои силы как драматург, две его пьесы были поставлены в Кельце и в Кракове. В 1956—1957 годах Ломницкий выступал одновременно в Национальном театре (Театр Народовы), когда его возглавлял Аксер, — заглавная роль в пьесе Юлиуша Словацкого «Кордиан» принесла ему наибольшую популярность. В 1956 году он окончил режиссёрский факультет Театральной академии им. А. Зельверовича в Варшаве.

В 1955 году Тадеуш Ломницкий сыграл свою первую большую кинороль — в фильме Анджея Вайды «Поколение». Этот фильм стал первой большой работой Вайды, Ломницкий с этого времени был одним из наиболее известных за рубежом актёров польского кинематографа. В дальнейшем он снимался во фильмах, получивших известность за пределами Польши, таких как «Невинные чародеи» Анжея Вайды (1960), «Eroica» Анжея Мунка (1958) и «База мёртвых» Чеслава Петельского. В 1969 году он снялся в роли Михала Володыёвского в фильмах «Пан Володыёвский» и «Потоп» режиссёра Ежи Гофмана, в 1975 последний из них был номинирован на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Ломницкий продолжал играть в Современном театре до 1974 года, наибольшее признание принесли ему главные роли в «Ифигении в Тавриде» И. В. фон Гёте, «Карьере Артуро Уи» Бертольта Брехта, «Пожизненном заключении» Александра Фредро, роль Эдгара в пьесе Фридриха Дюрренматта «Играем Стриндберга» и роль Никиты в пьесе Л. Толстого «Власть тьмы». В период с 1970 по 1981 год Ломницкий занимал пост ректора Государственной высшей театральной школы в Варшаве, своей альма-матер. За годы пребывания на этом посту он изменил систему актёрского обучения, введя новые лекции, чтобы выпускники соответствовали новым требованиям в кинематографе и на телевидении. В это время он также стал основателем и первым художественным руководителем собственного театра — Театра на Воли () в Варшаве. Там он сыграл во множестве пьес, включая роль Гойи в пьесе «El sueño de la razón» Антонио Буэро Вальехо, главную роль в пьесе «Фантазии» Словацкого и роль Сальери в пьесе Питера Шеффера «Амадей». Он также снялся во многих фильмах, в том числе в «Случае» Кшиштофа Кесьлёвского, «Контракте» Кшиштофа Занусси и «Человеке из мрамора» Анджея Вайды.

Со временем популярность Ломницкого начала падать. Ломницкий был активным членом правящей Польской объединённой рабочей партии (ПОРП). В 1980 был кооптирован в ЦК ПОРП. Был сторонником компромисса правящей партии с профсоюзом Солидарность, непублично высказывался против введения военного положения. При военном положении в 1981 ушёл со всех постов и прекратил членство в ПОРП. Однако его репутация так никогда и не была восстановлена.

В 80-х годах проблемы со здоровьем позволяли ему играть на сцене только в эпизодических ролях. В 1991 году Ломницкий получил главную роль в трагедии У. Шекспира «Король Лир», премьера должна была состояться 29 февраля 1992 года, но за неделю до неё Ломницкий скоропостижно скончался от сердечного приступа в ходе репетиции на сцене Нового театра в Познани. Его имя в 1996 году было присвоено варшавскому Театру на Воли а в 2002 году — Новому театру в Познани.

Избранная фильмография 

  — Стальные сердца — Виктор Тушиньский, шахтёр
  — Солдат Победы — солдат
  — Пятеро с улицы Барской — Лютек Козловский
  — Поколение — Стах Мазур
  — Эроика — поручик Завистовский
  — Невинные чародеи — Базиль
  — Минувшее время — Антоний
  — Потом наступит тишина — майор Свентовец
  — Барьер — врач заводской поликлиники
  — Явка на Сальваторе — Ян Гаевский «Зига»
  — Пан Володыёвский — полковник Володыевский  — Потоп — полковник Володыевский  — Человек из мрамора — Ежи Бурский  — Солдаты свободы — Болеслав Ковальский  — Контракт — Адам Остоя-Окендзкий  — Случай — Вернер  — Хроника любовных происшествий — пастор Баум  — Бесы — капитан  — Декалог — портной (фильм 8-й)
  — Моджеевская — наместник Фёдор Ф. Берг  — Сейшелы — оперный певец Литература 
 Tadeusz Łomnicki — Witold Filler, 1976 (sygn. BN 874.794 A)
 Spotkania teatralne — Tadeusz Łomnicki, wybór i oprac. Maria Bojarska, 1984, ISBN 83-06-01131-7
 Król Lear nie żyje'' — Maria Bojarska, 1994, ISBN 83-901178-7-8

Награды 
 Золотой крест Заслуги (1955)
 Medal 10-lecia Polski Ludowej (медаль 10-летия Народной Польши) 1955)
 Орден «Знамя Труда» 2-й степени (1962)
 Государственная премия ПНР 1-й степени (1968)
 Medal Komisji Edukacji Narodowej (медаль Комиссии народного образования)(1973)
 Medal 30-lecia Polski Ludowej (медаль 30-летия Народной Польши) (1974)
 Орден «Знамя Труда» 1-й степени (1976)

Примечания

Ссылки 
 Tadeusz Łomnicki — Życie niedokończone — «Życie» 22 lutego 2002
 Opowieść niewygodnego świadka — Janusz R. Kowalczyk rozmawia z Marią Bojarską — «Rzeczpospolita» 23 lutego 2002
 Tadeusz Łomnicki, Culture.pl
 Tadeusz Łomnicki — Najgorsza z ról — «Rzeczpospolita» 20 marca 2004
  Tadeusz Łomnicki — Ja broczę krwią — Magdalena Grochowska — «Gazeta Wyborcza» 07 grudnia 2000
 Актёр на сайте filmpolski.pl
 Биография актёра
 Биография актёра
 15 lat temu zmarł Tadeusz Łomnicki

Лауреаты Государственной премии ПНР
Члены ЦК ПОРП
Ректоры вузов Польши
Преподаватели театральных вузов Польши
Похороненные на кладбище Воинские Повонзки